Seven Sinners (1925), een film van Lewis Milestone
Seven Sinners (1936), een film van Albert de Courville
Seven Sinners (1940), een film van Tay Garnett